

Cours d'eau

Canada
 Le fleuve Saint-Jean est un fleuve du Nouveau-Brunswick (Canada) et du Maine (États-Unis).
 La rivière Saint-Jean (Minganie) est une rivière de la Côte-Nord, au Québec.
 La rivière Saint-Jean (Gaspé) est une rivière de la Gaspésie, au Québec.
 La rivière Saint-Jean-Sud est une rivière de la MRC Le Rocher-Percé et de la MRC La Côte-de-Gaspé, de la Gaspésie, au Québec.
 La rivière Saint-Jean-Ouest est une rivière de la MRC Le Rocher-Percé et de la MRC La Côte-de-Gaspé, de la Gaspésie, au Québec.
 La rivière Saint-Jean (rivière Saguenay) est une rivière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 La rivière Saint-Jean (La Pocatière) est une rivière du Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 La rivière Saint-Jean Sud-Ouest, un affluent du fleuve Saint-Jean (versant au Québec, dans le Maine et au Nouveau-Brunswick, formant une partie de la frontière entre la MRC des Etchemins (Canada) et le comté de Somerset (États-Unis).
 La rivière Saint-Jean Nord-Ouest, un affluent du fleuve Saint-Jean (versant au Québec et dans le Maine, coulant dans la municipalité de Lac-Frontière (MRC Montmagny (Canada), ainsi que le Comté d'Aroostook et comté de Somerset (États-Unis).
 La rivière Saint-Jean (Lavaltrie), un affluent de la rive Nord du fleuve Saint-Laurent à Lavaltrie, dans la MRC D’Autray, dans Lanaudière, au Québec.

La Réunion
La Grande Rivière Saint-Jean est une rivière de La Réunion.
La Petite Rivière Saint-Jean est une rivière de La Réunion.

Subdivision administrative

Canada 
Rivière-Saint-Jean, municipalité canadienne du Québec, située sur la Côte-Nord
Rivière-Saint-Jean, territoire non-organisé du Québec située en Gaspésie

France
 Saint-Jean-de-la-Rivière, une commune française